Louis le Jeune (825-875), fils de Lothaire I, fut roi d'Italie (844-875), empereur d'Occident (850-875) et roi de Provence et de Bourgogne (863-875).
Louis le Jeune (835-882), fils de Louis le Germanique, fut roi de Saxe (876-882) et roi de Bavière (880-882).
Louis le Jeune ou Louis VII (1120-1180), fils de Louis VI, fut roi des Francs (1137-1180).
Louis Le Jeune (1857-1935) est un historien et un religieux canadien.